Минулорічні чемпіонки Аояма Сюко та Ена Сібахара відмовились цього року від участі.

Титул виграли Надія Кіченок  та Ралука Олару, здолавши в фіналі пару Кейтлін Крістіан / Сабріна Сантамарія з рахунком 2–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання

Основна сітка 

St. Petersburg Ladies' Trophy - Doubles
St. Petersburg Ladies' Trophy